Бру́скін (, ) — єврейське і російське прізвище. Може походити від назв різних населених пунктів.

Персоналії 
 Брускін Олександр Давидович (1897—1939) — радянський політичний діяч, народний комісар машинобудування СРСР.
 Брускіна Марія Борисівна (1924—1941) — учасниця мінського підпілля Німецько-радянської війни.

Примітки 

Єврейські прізвища
Російські прізвища